1. division 1977 var den 33. sæson af 1. division siden turneringens oprettelse i 1946. Turneringen blev administreret af DBU.

Odense BK vandt deres første mesterskab.

Tabel 

Sæsoner i 1. division (fodbold)
Fodbold i 1977